Strada statale 96 Barese – strada statale in Italia
 Strada statale 96 – strada statale in Polonia